

Film
The Ghosts – cortometraggio del 1914 diretto da William J. Bauman
The Ghosts – cortometraggio del 2011 diretto da Eddie O'Keefe

TV
The Ghosts – episodio del 1958 della serie tv Quatermass and the Pit